Itabaiana (Paraíba) – município da Paraíba
 Itabaiana (Sergipe) – município de Sergipe
 Associação Olímpica de Itabaiana – clube de futebol de Itabaiana (Sergipe)

Desambiguações de topônimos